Die Handball-Regionalliga 2006/07 war die zweite Saison nach der Auflösung der Regionalliga Mitte. Im Gegensatz zur vorherigen Spielzeit gab es in allen fünf Ligen jeweils nur eine Staffel. Die fünf Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 TSG Hatten-Sandkrug zog sich in die Oberliga zurück.

Regionalliga Nordost 

 Die HSG Nord-Nordfriesland hatte sich zurückgezogen.
 Die SG Bramstedt/Henstedt-Ulzburg wurde aufgelöst und die Bramstedter TS übernahm den Startplatz.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2006/07

Regionalliga Südwest 

 Die HSG Römerwall zog sich in die Verbandsliga zurück.
 Der TV Petterweil zog sich in die Bezirksoberliga zurück.

Regionalliga Süd 

 Der VfB Forchheim zog sich in die Oberliga zurück.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2006/07